Der Wahlkreis 6 Gifhorn-Süd ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Gifhorn die Stadt Gifhorn und die Samtgemeinden Isenbüttel, Meinersen und Papenteich.

Der Wahlkreis wurde zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 neu gebildet. Bei der 2003 gültigen Wahlkreiseinteilung bestanden in Braunschweig der Wahlkreis Gifhorn-Süd mit einem anderen Zuschnitt.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Gifhorn-Süd sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Philipp Raulfs (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 6.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Gifhorn-Süd sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Philipp Raulfs (SPD).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schiesgeries, Horst" |Horst Schiesgeries
| 36,4
| 32,9
|-
| SPD
| data-sort-value="Raulfs, Philipp" | Philipp Raulfs
| 41,3
| 38,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Byl, Imke" |Imke Byl
| 7,5
| 8,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Hannig, Margareta" |Margareta Hannig
| 4,6
| 6,8
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Papke, Mathias" |Mathias Papke
| 2,9
| 3,8
|-
| AfD
| data-sort-value="Marzischewski-Drewes, Stefan" |Stefan Marzischewski-Drewes
|7,3
|7,3
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,2
|-
| Freie Wähler || || ||0,3
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,5
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,2
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 64,2 % über dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Gifhorn-Süd acht Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordneter ist Horst Schiesgeries (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Detlef Tanke (SPD) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Schiesgeries" |Horst Schiesgeries
| 43,1
| 38,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Tanke, Detlef " | Detlef  Tanke
| 38,8
| 32,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Wockenfus" |Nicole Wockenfuß
| 9,0
| 12,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Rienitz" |Horst Rienitz
| 2,0
| 7,9
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Heuke" |Harald Heuke
| 2,3
| 2,8
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Tesch" |Sören Tesch
| 2,2
| 2,5
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Geisler" |Bianca Geisler
| 1,6
| 1,1
|-
| PBC
| data-sort-value="Karstens" |Detleff Karstens
| 1,0
| 1,0
|-
| NPD || || || 0,7
|-
| Die Freiheit || || || 0,3
|-
| Bündnis 21/RRP || || || 0,1
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 59,9 %. (Landesdurchschnitt 59,4 %)

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Gifhorn-Süd sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Matthias Nerlich (CDU).

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Nerlich, Matthias" | Matthias Nerlich
| 48,2
| 44,1
|-
| SPD
| data-sort-value="Tanke, Detlef" | Detlef Tanke
| 34,2
| 30,8
|-
| FDP
| data-sort-value="Wipper" | Thomas Wipper
| 4,0
| 7,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Wockenfus" | Nicole Wockenfuß
| 6,3
| 7,2
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Worgul" | Edmond Worgul
| 5,9
| 6,7
|-
| NPD
| data-sort-value="Kraft" | Michael Kraft
| 1,4
| 1,6
|-
| PBC
|
|
| 0,6
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
|}

Landtagswahl 2003 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2003 war der Wahlkreis (er trug die Nummer 7) kleiner und umfasste nur Gifhorn, Samtgemeinde Meinersen und Papenteich (alle aus dem Landkreis Gifhorn). Direkt gewählt wurde Matthias Nerlich (CDU). Im Wahlkreis Peine traten sechs Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Matthias Möhle (SPD).

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Gifhorn)